Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 20 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
26 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1970
Italie
Sport en Italie en 1970
Sport en avril 1970